H14 oder H 14 steht für:
 HMS Active (H14), britischer Zerstörer
 HMAS Stalwart (H14), australischer Zerstörer
 Morning Star Observatory, Tucson, siehe Liste der Sternwarten-Codes #H00–G99
 Rába H14, ungarisches LKW-Modell
 Eine Partikelfilterklasse von Schwebstofffiltern

H14 (kyrillisch) steht für:
 N 14 (Ukraine), ukrainische Fernstraße